

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Toporek – część wsi Lesieniec w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Toporek – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo

Zobacz też 
 Topór, Toporów